Анатолий Максимович Тихонов () — советский футболист, нападающий.

Всю карьеру в командах мастеров провёл в челябинском «Локомотиве» во второй (1959—1960, 1962—1969) и третьей (1970—1974) по силе лигах первенства СССР. Провёл около четырёхсот матчей, забил 75 голов.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Челябинск